Гандра () — португальська власна назва.

Топоніми

Гандра (Валенса) — парафія.
 Гандра (Ешпозенде) — парафія.
 Гандра (Паредеш) — парафія.
 Гандра (Понте-де-Ліма) — парафія.